peut désigner :

Littérature 

 , titre original de Quand les ténèbres viendront, nouvelle de science-fiction d'Isaac Asimov parue en 1941.
 , titre original du roman Le Retour des ténèbres de Robert Silverberg, adaptation de la nouvelle d'Issac Asimov.
 , titre original du recueil de nouvelles Quand les ténèbres viendront d'Isaac Asimov paru en 1969 et contenant la nouvelle de même titre.

 Nightfall, titre original de La nuit tombe (Gallimard, Série Blême , 1950), roman de David Goodis paru en 1947 aux États-Unis chez Julian Messner.

Musique 

 , second album du groupe de metal suédois , sorti en 1987 ;
 , groupe de metal grec.

Cinéma 

 , film de Jacques Tourneur sorti en 1957 (sorti au Canada et en Belgique sous le titre  Poursuites dans la nuit)  adapté du roman éponyme de David Goodis, scénario de Stirling Stilliphant ;
 , titre original de La Mort des trois soleils, film de Paul Mayersberg sorti en 1988, avec David Birney.

Jeux vidéo 

 , troisième opus de la série de jeux vidéo Guild Wars.